Abdullah bin Hamad bin Chalífa ál Thání (arabsky: عبد الله بن حمد آل ثاني‎; * 9. února 1988, Dauhá) je zástupce emíra Státu Katar a neoficiální domnělý dědic katarského emíra.

Mládí a vzdělání 
Šeik Abdullah promoval v roce 2010 s bakalářským titulem v oboru zahraničních služeb na Georgetownské univerzitě. Dne 11. listopadu 2014 jmenoval Tamím bin Hamad Ál Thání Abdullaha do funkce zástupce emíra, čímž se stal neoficiálně dědicem katarského trůnu. Od emíra Tamáma se jednoho dne očekává, že ustanoví korunním princem jednoho ze svých vlastních synů.

Pozice 
Je předsedou správní rady Qatar Energy.

Šeik Abdullah bin Hamad je předsedou správní rady Katarské univerzity.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1988
Žijící lidé
Absolventi Georgetownské univerzity
Ál Thání
Katarští muslimové